

Patronyme 
Pozdniakov (masculin ; ) ou Pozdniakova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Kirill Pozdniakov (1989-), cycliste russe
 Stanislav Pozdniakov (1973-), escrimeur russe

Patronyme russe